Filmpreis 2000 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2000
 Europäischer Filmpreis 2000
 Schweizer Filmpreis 2000